Luncile se poate referi la:

Luncile, Buzău
Luncile, Vrancea

Vezi și 
 Lunca
 Luncani
 Luncșoara

Toponime românești